Colpo grosso – nel linguaggio comune, indica un atto che può procurare un grande guadagno ottenuto con un'azione criminale o anche legale, come ad esempio una rapina o un colpo di fortuna al gioco
Colpo grosso – programma televisivo italiano
Colpo grosso (Ocean's 11) – film del 1960 diretto da Lewis Milestone
Colpo grosso (The Big Slice) – film del 1991 diretto da John Bradshaw
Colpo grosso – episodio della terza stagione de L'ispettore Derrick
 Colpo grosso – singolo di Snik, Capo Plaza, Noizy e Gué Pequeno del 2019